Галисийцы в Венесуэле — иммигранты из Галисии и их потомки, поселившиеся в Венесуэле. В 2016 году их проживало около 43 975 жителей. Галисийская иммиграция в Венесуэлу сформировала одну из крупнейших галисийских общин в Южной Америке, являясь третьей по величине галисийской диаспорой в Америке, уступая только Аргентине и Бразилии. Венесуэла занимает третье место в мире по наибольшему присутствию галисийцев, опережая такие страны, как Уругвай, Швейцария или США.

Среди знаменитых венесуэльцев галисийского происхождения выделяются футболисты Хулио Альварес Москера, Хосе Ботана Васкес, Карлос Гарсия Бесерра, Хосе Луис Москера Лосада, Хосе Мануэль Рей, Андрес Тюньес и Чече Видаль; певец Карлос Бауте (по материнской линии); певец Эрнан Эрмида, солист групп Suicide Silence и All Shall Perish; порноактёр Рамон Номар; актриса Чело Родригес.

Примечания 

Галисийская диаспора
Народы Венесуэлы